Gru est une abréviation qui peut désigner :
 Grus ou Gruis, le nom latin et son génitif de la constellation de la Grue.

GRU est un acronyme qui peut désigner :
 Glavnoïé Razvédyvatel'noïé Oupravlénié, la direction principale du renseignement de l'État-Major, le service de renseignement militaire de l'Union soviétique ;
 Glavnoïé Razvédyvatel'noïé Oupravlénié, le service de renseignement militaire de la Russie ;
 , un mécanisme de verrouillage dans les réseaux de neurones récurrents ;
 Gestion de la relation usager, une catégorie d'applications de gestion de la relation client à destination des administrations publiques.

GRU est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Guarulhos, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Gru est un personnage de la série de films Moi, moche et méchant.

Homonymie
Abréviation
Code IATA des aéroports